Silja Europa — грузопассажирский паром типа ро-ро компании Silja Europa OY, которая, в свою очередь, принадлежит компании Tallink. Построен на верфи Meyer Werft в немецком городе Папенбург в 1993 году для паромного оператора Rederi AB Slite, являющегося частью компании Viking Line. Главным архитектором был Per Dockson, Швеция. Эксплуатировалось на паромной линии Турку — Стокгольм, с 23 января 2013 года — на линии Таллин — Хельсинки.

История судна 
Построенный паром уже был раскрашен в цвета компании Viking Line и был готов к передаче заказчику, когда шведская крона девальвировала на 10 %, что стало причиной наступления экономических трудностей для заказчика. Slite не смогла расплатиться за судно, в связи с чем верфь Meyer Werft не передала судно заказчику, а позже сдала судно в аренду конкуренту Viking Line — компании Silja Line. Europa была запущена на маршрут Хельсинки — Стокгольм, сменив на нем паром Silja Serenade, который, в свою очередь, был переведен на маршрут Турку — Мариехамн — Стокгольм. Из-за того, что Serenade испытывал проблемы с навигацией посреди архипелага близ Турку, суда в 1995 году вынуждены были обменяться маршрутами.
На судне Silja Europa был открыт третий плавучий ресторан McDonald's, который просуществовал с первого рейса судна вплоть до 1996 года, после чего был закрыт и заменен собственным аналогичным рестораном.

История 
 23 января 1993 года судно MS Europa было спущено на воду.
 5 марта 1993 года в Гамбурге судно получило имя Silja Europa.
 6 марта 1993 года зарегистрировано в компании Fährschiff Europa KB, Финляндия. Отдано в аренду компании Silja Line на 10 лет.

 14 марта 1993 года паром сменил Silja Serenade на маршруте Хельсинки — Стокгольм. Совершил первый рейс.
 28 сентября 1994 года первым услышал сигнал Mayday (зов о помощи) с тонущего парома «Эстония». Спасательная операция, в которой принимали участие десятки судов, проводилась под началом капитана Silja Europa Esa Mäkelä.
 12 января 1995 года паром Silja Europa сменил паром Silja Serenade на маршруте Турку — Мариехамн — Стокгольм.
 13 января 1995 года судно село на мель вблизи Furusund по причине выхода из строя электроники рулевого управления. На собственных двигателях паром добрался до Стокгольма, после чего был доставлен для ремонта в Наантали. 18 января 1995 года судно вернулось на маршрут.
 10 октября 1996 года рано утром пассажир сообщил администратору, что видел человека за бортом. Об этом было доложено капитану, который передал сообщение береговой охране Швеции. Капитан не остановил судно и продолжил путь до Стокгольма. Позже береговая охрана Швеции выловила женщину, пассажирку парома, которая через два дня умерла от переохлаждения. Капитан парома был обвинен в том, что не остановил судно, был признан виновным, но не понес наказания.
 20 августа 1997 года южнее Лемланд паром в тумане столкнулся с немецким судном. Два немецких матроса и собака были спасены спасательным катером с парома. Немецкий корабль дал течь, позже береговой охраной был доставлен в порт Degerby аландского острова Föglö.
 С 24 по 26 декабря 1997 года судно совершило рождественский круиз Турку — Рига.
 1 августа 1998 года между островами Värmdö и Rindö стокгольмского архипелага Silja Europa едва не столкнулась с греческим круизным судном Jason.
 21 ноября 1998 года около 2 часов ночи из-за сильного шквалистого ветра при швартовке в порту Мариехамн паром натолкнулся на сходни, в результате чего получил небольшие повреждения и вынужден был задержаться в порту до тех пор, пока не закончится осмотр и анализ повреждений.
 С 24 по 26 декабря 1998 года судно совершило рождественский круиз Турку — Рига.
 1 июля 1999 года был изменен маршрут: Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм. Паром стал заходить в порты Аландских островов и по пути в Стокгольм (Мариехамн), и обратно (Лонгнес) для совершения беспошлинных покупок.
 7 декабря 1999 года из-за шторма прибытие в Турку состоялось на четыре часа позже расписания. Следующий рейс до Стокгольма и обратно пришлось полностью отменить.
 18 декабря 1999 года из-за шторма оба парома маршрута, Silja Europa и Silja Festival вынуждены были пропустить остановку в порту Лонгнес, что стало причиной некоторых налоговых проблем, так как остановка была необходима для совершения беспошлинных покупок.
 С 24 по 26 декабря 1999 года судно совершило рождественский круиз Турку — Рига.
 С 31 декабря 1999 года по 1 января 2000 года паром совершил специальный «круиз тысячелетия» по маршруту Турку — Капельшер.
 В январе 2000 года компанией Aker Finnyards в финском городе Раума на судне был установлен каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Кроме того, выхлопная труба была выкрашена в синий цвет и было произведено обновление системы жизнеобеспечения.
 8 мая 2000 года Финский союз моряков призвал команды Silja Europa, Silja Serenade и GTS Finnjet не покидать портов в знак протеста против набора компанией Silja Line команды на новое судно SuperSeaCat Four с заключением трудовых договоров с ненадлежащими условиями. Europa, однако, покинула Турку с трехчасовым опозданием. Остальные паромы покинули свои порты лишь на следующее утро. На следующий день Europa не взяла пассажиров на борт из Стокгольма.
 16 июня 2000 года один из пассажиров сообщил о том, что кто-то упал за борт. В безуспешных поисках приняли участие Silja Europa, несколько других судов, береговая охрана Швеции и Финляндии. Кроме того, согласно перечню пассажиров все находились на борту Europa.
 19 июля 2000 года из-за неожиданно возникших проблем с одним из гребных винтов паром был недоступен для рейсов в течение 5 дней. Вначале была предпринята попытка устранения неисправности прямо в порту Турку, но оказалось, что причина неисправности находится во внешней стороне судна. Пассажирам, которые прибыли в Турку и должны были возвращаться в Стокгольм, пришлось провести целый день в порту Турку. Они смогли попасть на паром в Стокгольм только около 2 часов ночи. Europa же была доставлена в док Хельсинки, так как док в был в это время занят.
 23—25 декабря 2000 года паром совершил рождественский круиз Турку — Рига.
 3 января 2001 года было объявлено, что в скором времени паром будет ходить до Капельшера (Kapellskär, порт в 90 км севернее Стокгольма) в зимнее время, в летнее время — до Стокгольма. Причиной было названо изменение требований от пассажиров, хотя реальной причиной предположительно явились высокие цены на топливо.
 С 7 по 19 января вместо остановки в Мариехамне совершалась остановка в Лонгнес.
 С 1 марта по 14 мая 2001 года паром начал ходить по маршруту: Турку — Мариехамн/Лонгнес — Капельшер.
 18 марта 2001 года при прибытии в Турку были обнаружены проблемы с автопилотом: система управления двигателями выдавала ложные предупреждения о сбоях все время круиза. Возвращение в Турку состоялось в сопровождении трех буксиров. Следующий круиз пришлось отменить из-за ремонта системы.
 С 15 мая по 31 августа 2001 года паром вернулся на «летний» маршрут Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм.
 4 июля 2001 года парому пришлось ожидать вблизи Мариехамна около двух часов, пока паромы компании Viking Line, Amorella и Isabella не смогли покинуть порт. Из-за отключения электричества в порту Мариехамн от паромов не могли быть отстыкованы посадочные трапы.
 19 июля 2001 года из-за возникших небольших проблем с рулевым управлением заход в порт Мариехамн на маршруте Стокгольм — Турку был отменен.
 1 сентября 2001 года паром перешел на «зимний» маршрут : Турку — Мариехамн/Лонгнес — Капельшер.
 2 сентября 2001 года судно несколько задержалось из-за того, что приняло участие в поисках пассажира, пропавшего с одного из паромов.
 2 октября 2001 года в одной из кают возникло пламя, но было быстро погашено. Вместо Капельшера паром завершил рейс в Стокгольме, где шведская полиция арестовала виновника.
 1 ноября 2001 года из-за шторма Europa не смогла самостоятельно достичь Турку, потребовалась помощь буксира.
 23-25 декабря 2001 года паром совершил рождественский круиз Турку — Стокгольм.
 С 5 мая по 31 августа 2002 года паром «ходил» по «летнему» маршруту: Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм.
 31 августа 2002 года на верфи Vuosaari в Хельсинки было начато обновление интерьера парома. Europa продолжила регулярные рейсы 8 сентября и перешла на «зимний» маршрут: Турку — Мариехамн/Лонгнес — Капельшер.
 28 сентября 2002 года пассажирка-женщина упала за борт, но успешно доплыла до ближайшего островка, откуда и была спасена.
 24—26 декабря 2002 года паром совершил рождественский круиз Турку — Лонгнес — Стокгольм.
 С 5 мая по 8 сентября 2003 года паром «ходил» по «летнему» маршруту: Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм, с 9 сентября вернулся на «зимний» маршрут.
 С 22 по 26 декабря 2003 года Europa временно на «летнем» маршруте: Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм.
 С 22 по 29 января 2004 года паром исполнял роль плавучего отеля в Стокгольме.
 С 3 мая по 29 августа 2004 года паром «ходил» по «летнему» маршруту: Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм.
 С 24 по 26 декабря 2008 года паром совершил рождественский круиз по маршруту: Турку — Рига.
 22 ноября 2009 года, находясь на маршруте Стокгольм — Турку, паром из-за поломки в рулевом управлении был вынужден встать у Аландских островов. На борту судна, попавшего в беду, находились 1373 пассажира и 286 членов экипажа. Паром с помощью буксира был доставлен в Турку, где при проведении обследования водолазами выяснилось, что было сломано перо руля по правому борту. Ремонт проводился на верфи в польском городе Гданьск, на время ремонта Silja Europa (с 26 ноября по 19 декабря) подменял паром Baltic Queen. 19 декабря в 20:15 отправлением из Турку паром вернулся на постоянный маршрут. Паром Baltic Queen также вернулся на свой постоянный маршрут Стокгольм — Таллин.
 С 28 по 31 мая 2010 года во время проведения стокгольмских скачек Elitloppet паром был зафрахтован для специального круиза финских путешественников.
 С 31 октября по 11 ноября 2010 года паром ходил по маршруту Стокгольм — Хельсинки из-за того, что Silja Serenade была отправлена на ремонт в док Наантали. На линии Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм его подменяла Baltic Queen.
 12 ноября 2010 года вернулась на маршрут Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм. Baltic Queen вернулась на маршрут Таллин — Мариехамн — Стокгольм. Silja Serenane встала на маршрут Хельсинки — Мариехамн — Стокгольм.
 C 24—26 декабря 2010 года паром совершил рождественский круиз по маршруту Турку — Лонгнес — Рига.
 В 2 ч 30 мин. ночи со 2 на 3 августа по пути из финского Турку в шведский Стокгольм с борта Silja Europa упал за борт мужчина, которого выловили живым и невредимым уже в 2 ч 50 мин.
 С 24-26 декабря 2011 года паром совершил рождественский круиз по маршруту Турку — Лонгнес — Рига — Лонгнес — Турку.
 С 23 января 2013 года Silja Europa ходит по линии Таллин — Хельсинки.
 2014 год Tallink отдаст пассажирский паром Silja Europa в пользование другому предприятию по меньшей мере на 14 месяцев. С августа 2014 судно отправится в Австралию, где его будут использовать как плавучую гостиницу.
 20 Января 2016 года Tallink принимает решение вернуть паром обратно на линию Таллинн-Хельсинки,предварительно пройдя модернизацию и ремонт.

Схема парома

Фотографии парома

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения парома на маршруте Турку — Аландские острова — Стокгольм
 Стоимость проезда на пароме на маршруте Турку — Стокгольм или обратно
 Морской транспорт
 Официальный WWW-сайт компании Tallink Silja 
 Фото парома на MarineTraffic
 
 Страница Silja Europa на сайте Meyer Werft
Паромы Финляндии
Пассажирские суда
Суда по алфавиту
Суда, построенные в Германии
С